Грюнбаум () — немецкая фамилия. Известные носителти:

 Грюнбаум, Адольф (1923—2018) — немецкий философ.
 Грюнбаум, Бранко (1929—2018) — израильский математик.
 Грюнбаум, Тереза (1791—1876) — австрийская оперная певица.
 Урбанчич (урождённая Грюнбаум), Мелитта (1902—1984) — австрийская поэтесса.